«Román Gómez» puede referirse a:

 Román Gómez Gómez (1879-1951), político colombiano.
 Román Gómez Masía (c.1903-1944), dramaturgo argentino.
 Román Gómez Vaillard (1947-), esgrimista mexicano - olímpico.
 Román Gómez Rey (1988-), entrenador de baloncesto español.